Iglesia de Cristo puede referirse a:
 Iglesias de Cristo, movimiento religioso.
 Iglesia de Cristo (Bickertonita), organización religiosa perteneciente al mormonismo.
 Iglesia de Cristo, antiguo nombre de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organización religiosa perteneciente al mormonismo.
 Iglesia de Cristo (Terreno del Templo), denominación del movimiento de los Santos de los Últimos Días con sede en Independence, Misuri.
 Iglesia Unida de Cristo, denominación cristiana protestante de los Estados Unidos.
 Iglesia Cuerpo de Cristo, organización cristiana evangélica de fe pentecostal fundada en España en el año 2002.
 Iglesia Escuela de Cristo, edificio religioso en la ciudad de Antigua Guatemala.
 Iglesia Evangélica Luterana, edificio religioso en Roma, llamado en alemán (Christuskirche).
 Iglesia Renovada de Cristo, iglesia católica cismática fundada en 1963 por el sacerdote francés Michel-Auguste-Marie Collin.
 Iglesia Pura de Cristo, primera organización cismática del Movimiento de los Santos de los Últimos Días (mormonismo).